Тохтар Ералиевич Ералиев (; род. 13 июня 1946, Арысский район, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский архитектор, Заслуженный архитектор Казахской ССР (1980).

Биография 
Родился 13 июня 1946 года в селе Ермоловка Арысского района (ныне Ордабасинский район) Южно-Казахстанской области.

В 1970 году окончил Казахский государственный политехнический институт по специальности инженер-строитель.

С 1973 года — Член Союза архитекторов Казахстана.

С 1970 по 1988 годы — архитектор, главный архитектор мастерской института «Казгорстройпроект».

С 1988 по 1989 годы — Председатель Союза архитекторов Казахстана.

С 1989 по 1991 годы — Депутат Верховного совета СССР

С 1991 по 1992 годы — Президент Союза архитекторов Казахстана.

С 1992 по 1994 годы — Главный архитектор ТОО «Уркер».

С 1995 по 1997 годы — Начальник управления «Алматыгоргосэкспертиза» департамента архитектуры и строительства Алматы.

С 1997 по 1998 годы — Главный архитектор города Астана.

С 1998 года — начальник Центра Алматыгорэкспертизы проектов, первый вице-президент, главный архитектор Проектной Академии «KAZGOR».

Награды и звания 
 Заслуженный архитектор Казахской ССР (1980)
 Медаль «Астана» (1998)
 Орден Парасат (2006)
 Орден «Барыс» 3 степени (2011)
 профессор Казахская головная архитектурно-строительная академия (с 1995)
 академик Международной Академии архитектуры (МААМ) (1998)
 академик Международной академии архитектуры стран Востока (2003)
 академик Национальная инженерная академия Республики Казахстан (2012)
 нагрудный знак «Почётный архитектор Республики Казахстан» (2005)
 Указом Президента Республики Казахстан награждён почётными грамотами, государственными и правительственными медалями и др.
 2021 (19 сентября) — звания «Почётный гражданин города Алматы»;

Научные труды и основные работы 
По проекту Тохтара Ералиева построены зал заседаний типографии Центрального комитета Компартии Казахстана, Дом офицеров, Дом политпросвещения, санаторий «Алатау» в Алматы.

Автор памятников:
 Памятник Абылай хану в г. Алматы 2000 г.
 Памятник А. С. Пушкину в г. Алматы 1999 г.
 Памятник Джамбулу в г. Алматы 1996 г.
 Памятник Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой в г. Алматы 1997 г.
 Барельеф из кованной меди на главном фасаде Дома офицеров в г. Алматы 1978 г.

Примечания 

Архитекторы XX века
Архитекторы XXI века
Архитекторы СССР
Архитекторы Казахстана
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Преподаватели Казахской головной архитектурно-строительной академии‎
Заслуженные архитекторы Казахской ССР
Народные депутаты СССР
Почётные граждане Алма-Аты